Spojení písmen U a G může mít různé významy:

UG 
 UG – kód ISO 3166-2 pro Ugandu
 Unternehmergesellschaft, Společnost s ručením omezeným

ug 
 ujgurština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ug 
 .ug – internetová doména nejvyššího řádu pro Ugandu